Hogarth es un apellido anglosajón que han llevado insignes artistas como: 

El pintor británico William Hogarth  (1697-1764). 
El historietista estadounidense Burne Hogarth (1911-1996), conocido principalmente por su trabajo con el personaje de Tarzán en las tiras de prensa.